«Диди 10» (, Диди Ати; «Большая десятка») — название сильнейшей регбийной лиги Грузии, организуемой Грузинским регбийным союзом.

Формат и структура 
За титул борются 10 клубов со всех концов страны. С сезона 2012—2013 чемпионат стал начинаться в начале сентября и завершаться в мае. По итогам чемпионата элиту покидает клуб, занявший последнее место. Его место занимает победитель второго по силе дивизиона (Первой лиги), предпоследняя команда проводит стыковые матчи. На регулярном этапе команды играют друг с другом дома и на выезде, определяя шестёрку команд для плей-офф. Плей-офф стартует со стадии четвертьфинала, в который выходят клубы, занявшие 3-6-е места на регулярном этапе. Состоит стадия «на вылет» из одного матча. В первом полуфинале встречаются победители четвертьфиналов, так называемая нижняя сетка. Во втором команды, занявшие 1-е и 2-е места в регулярном чемпионате, так называемая верхняя сетка. Далее в Биг 10 вступает в силу необычное правило («австралийская система»). Победитель второго полуфинала (верхней сетки) автоматически выходит в финал. Второй финалист определяется в очном противостоянии клуба-победителя первого полуфинала (нижний сетки) и проигравшего второго полуфинала (верхней сетки).

Команды 

Сезон 2016—2017:

 «» (Кутаиси)
 «Академия» (Тбилиси)
 «Армази» (Тбилиси)
 «Армия» (Тбилиси)
 «Баграти» (Кутаиси)
 «Батуми» (Батуми)
 «Джикеби» (Гори)
 «Лело-Сарацины» (Тбилиси)
 «Локомотив» (Тбилиси)
 «Кочеби» (Болниси)

Список чемпионов 

Примечания: 
 С сезона 2014—2015 «Кочеби» сменили город дислокации с Тбилиси на Болниси. 
 В июле 2014 году «Лело» и лондонский клуб «Сарацины» подписали договор о сотрудничестве, вследствие чего команда стала называться «Лело-Сарацины».

Финалы

Примечания 

Турниры по регби
Украина